Комбре () — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Комбре () — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Комбре () — вымышленный город из романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

См. также 
 Илье-Комбре () — коммуна во Франции, в департаменте Эр и Луар.